Along Came a Spider steht für

 den englischen Originaltitel des Films Im Netz der Spinne
 den Titel eines Albums von Alice Cooper, siehe Along Came a Spider
 eine US-amerikanische Rockband, siehe Along Came a Spider (Band)